Planes oder Les Planes steht für:

Orte:
 Planès, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich
 Planes (Alicante), Gemeinde in der Provinz Alicante, Spanien 
 Les Planes, Ferienort im Stadtbezirk Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona, Katalonien, Spanien 

Sonstiges:
 Planes (Film), US-amerikanischer Computeranimationsfilm von Klay Hall (2013)
 Planes (Gattung), Gattung der Quadratkrabben

Planes ist der Familienname folgender Personen:

 José Planes (1891–1974), spanischer Bildhauer und Maler
 José Manuel Lorca Planes (* 1949), spanischer Geistlicher, Bischof von Cartagena
 Vicente López y Planes (1785–1856), argentinischer Schriftsteller und Politiker, Präsident 1827

Siehe auch:
 Blanes (Begriffsklärung)
 Les Plans